Le sigle RP peut vouloir dire :
 en français
 relations publiques
 radiographie pulmonaire
 radioprotection
 relations presse
 revue de presse
 registre professionnel
 les Républicains progressistes, ancien groupe parlementaire français
 rayon de protection (paratonnerre)
 recensement de la population
 Révolution Permanente, quotidien et parti politique français d'extrême gauche
 rapport parlementaire
 en anglais
RolePlay, ce qui désigne le mode d'action d'un personnage dans un jeu de rôle
 , anglicisme utilisé couramment en français dans l'industrie
 received pronunciation, l'accent standard de l'anglais britannique, correspondant à un accent parlé dans le Sud-Est de l'Angleterre ; abrégé aussi en UK-RP
 en mathématiques
 RP(n), ou RPn, l'espace projectif réel de dimension n 
 en informatique théorique 
 RP, une classe de la théorie de la complexité ()

Le sigle RP peut désigner :
 le rouge de phénol, un indicateur coloré en chimie

Le code RP désigne :
 Philippines ;
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques.

On écrit l’abréviation R.P. pour dire :
 Révérend Père
 la « région parisienne », selon le contexte l'agglomération parisienne ou la région Île-de-France

Rp est aussi un digramme de l'alphabet latin

RP Solutions est une entreprise française (monnaie et photo)

Notes et références

Notes

Références